

Arte 
 Paolo Caronni – incisore italiano

Altro 
 Felice Caronni – archeologo, numismatico, incisore e barnabita italiano